Сире може да се односи на:

 Сире (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Сире (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Сире“